Экхольм () — шведская фамилия. Известные носители:
 Экхольм, Давид (род. 1979) — шведский биатлонист.
 Экхольм, Каарло (1884—1946) — финский гимнаст.
 Экхольм, Маттиас (род. 1990) — шведский хоккеист.
 Экхольм, Хелена (род. 1984) — шведская биатлонистка.
 Экхольм, Ян Улоф (1931—2020) — шведский писатель.
 Экхольм, Ян (футболист) (род. 1969) — шведский футболист, вратарь.